Jan Kysela – calciatore ceco
 Karl Kysela – politico e tipografo austriaco
 Ludvík Kysela – architetto ceco
 Marek Kysela – calciatore ceco
 Robert Kysela – giocatore di hockey su ghiaccio ceco